Partie agrarystyczne są częścią ruchu ludowego. Wyrosły z tradycji klasowych związków chłopskich. Najczęściej głoszą program centrowy, chrześcijańsko-socjalny, uznając rolnictwo, mikroprzedsiębiorczość i spółdzielczość za podstawę gospodarki. Kładą silny nacisk na decentralizację władzy i ochronę środowiska naturalnego. Partie agrarystyczne w Europie są umiarkowanie sceptyczne wobec pogłębiania procesów integracyjnych zachodzących w Unii Europejskiej.

Partie agrarystyczne w Polsce 
 Polskie Stronnictwo Ludowe;
 Stronnictwo "Piast";
 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;

Partie agrarystyczne na świecie 
 Albania: Środowiskowa Partia Agrarystyczna;
 Anglia i Walia: Narodowy Związek Rolników Anglii i Walii - organizacja związkowa;
 Australia: Narodowa Partia Australii;
 Bośnia i Hercegowina: Chorwacka Partia Ludowa BiH;
 Bułgaria: Agrarystyczny Sojusz Ludowy;
 Chorwacja: Chorwacka Partia Ludowa;
 Dania: Venstre (duńska);
 Estonia: Ludowa Unia Estonii;
 Finlandia: Partia Centrum (Finlandia);
 Francja: Łowiectwo, Wędkarstwo, Natura, Tradycja;
 Grenlandia: Poczucie Wspólnoty;
 Irlandia: Fine Gael - chadecka;
 Islandia: Partia Postępu (Islandia);
 Kanada: Zjednoczeni Rolnicy Alberty - organizacja spółdzielcza;
 Litwa: Litewski Ludowy Związek Chłopski;
 Łotwa: Łotewski Związek Rolników;
 Niemcy: Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Niemcy) - chadecka;
 Norwegia: Senterpartiet;
 Południowy Tyrol: Południowotyrolska Partia Ludowa - chadecka;
 Rosja: Jedna Rosja - centrowa;
 Rumunia: Chrześcijańsko-Demokratyczna Narodowa Partia Ludowa;
 Słowacja: Partia Węgierskiej Koalicji - reprezentuje mniejszość węgierską;
 Słowenia: Słoweńska Partia Ludowa;
 Stany Zjednoczone: Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party - postępowa;
 Szkocja: Narodowy Związek Farmerów Szkocji - organizacja związkowa;
 Szwajcaria: Szwajcarska Partia Ludowa;
 Szwecja: Partia Centrum (Szwecja);
 Ukraina: Blok Łytwyna;
 Węgry: Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy, Robotników Rolnych i Obywateli;
 Wyspy Alandzkie: Alandzkie Centrum;
 Wyspy Owcze: Farerska Partia Unii - liberalna.

Agraryzm